

Toponyme 

 Bussa était la capitale du Borgou septentrional, au nord-ouest de l'actuel Nigéria.

Patronyme 

 Alexandre-Placide Bussa (mort en 1812), un danseur de corde italien.
 Françoise Bussa de Leoni (1384-1440), une sainte italienne.
Patronyme italien